Michael Donnellan ist der Name folgender Personen:

* Michael Donnellan (Politiker) (1900–1964), irischer Politiker
 Michael Donnellan (Tänzer) (* 1976), irischer Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge